

Pessoas
Artur Haas
Bernt Haas
Charlie Haas
Daniel Haas
Gene Haas
Hans Haas
João Carlos Haas Sobrinho
Lukas Haas
Mario Haas
Maximilian Haas
Tommy Haas
Wander Johannes de Haas

Automobilismo
Newman/Haas/Lanigan Racing: equipe de automobilismo que competia na Champ Car
Stewart-Haas Racing: equipe da NASCAR com sede em Kannapolis, Carolina do Norte
Haas F1 Team: equipe de Fórmula 1 estabelecida por Gene Haas em abril de .
Haas Lola: equipe norte-americana de Fórmula 1, fundada por Carl Haas e Teddy Mayer em .

Outros
3853 Haas
Haas (família de foguetes)
Haas Lola

Desambiguações de sobrenomes